Distruzione (Looking for Trouble) – film statunitense del 1934 diretto da William A. Wellman
 Distruzione – personaggio dei fumetti DC Comics

Altri progetti